É uma competição de tênis masculino realizado na Polônia, em superfície de quadra coberta/dura, válido pelo ATP Challenger Tour.

ATP Challenger Tour